Valderaduey puede hacer referencia a:

 Río Valderaduey, afluente del río Duero, surca la provincia de León, la provincia de Valladolid y la provincia de Zamora.

Divisiones administrativas 
:
 San Pedro de Valderaduey, localidad del municipio de Cea;
 Arenillas de Valderaduey, localidad del municipio de Sahagún;
 Carbajal de Valderaduey, localidad del municipio de Villazanzo de Valderaduey;
 Castrillo de Valderaduey, localidad del municipio de Villazanzo de Valderaduey;
 Renedo de Valderaduey, localidad del municipio de Villazanzo de Valderaduey;
 Velilla de Valderaduey, localidad del municipio de Villazanzo de Valderaduey;
 Villavelasco de Valderaduey, localidad del municipio de Villazanzo de Valderaduey;
 Villazanzo de Valderaduey, municipio.
:
 Becilla de Valderaduey, municipio;
 Cabezón de Valderaduey, municipio.
:
 Pobladura de Valderaduey, municipio;
 San Martín de Valderaduey, municipio.